Hawkeye může být:
 Hawkeye (Iowa) – město v Iowě v USA
 Sokolí oko (v originále Hawkeye) – americký televizní seriál z let 1994–1995
 Hawkeye Pierce – fiktivní postava z filmu a seriálu M*A*S*H
 Grumman E-2 Hawkeye – americký námořní palubní letoun včasné výstrahy

Marvel Comics 

 Hawkeye (komiks) – fiktivní postava z komiksů vydavatelství Marvel Comics
 Clint Barton (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z filmové série Marvel Cinematic Universe
 Hawkeye (seriál, 2021) – americký televizní seriál z roku 2021